Roberto Colacone (San Donato Milanese, 1974. április 26. –) olasz labdarúgócsatár.

Források 
Roberto Colacone adatlapja a transfermarkt.it oldalon 

1974-ben született személyek
Milánó megyeiek
Olasz labdarúgók
A Parma labdarúgói
A Carrarese Calcio labdarúgói
A SPAL 1907 labdarúgói
A Foggia labdarúgói
Az AS Lucchese-Libertas labdarúgói
Az FC Treviso labdarúgói
A Ravenna Calcio labdarúgói
A Calcio Como labdarúgói
A Vicenza Calcio labdarúgói
A Genoa labdarúgói
Az Ascoli labdarúgói
A Modena labdarúgói
Az UC AlbinoLeffe labdarúgói
Az AC Ancona labdarúgói
Az US Cremonese labdarúgói
A Monza labdarúgói
Labdarúgócsatárok
Élő személyek